Diplopleura är ett släkte av slemmaskar. Diplopleura ingår i familjen Lineidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Diplopleura